Генрі Стенлі Новак (,  24 листопада 1950, Ошава) — канадський хокеїст, що грав на позиції лівого нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1968 року.

1970 року був обраний на драфті НХЛ під 87-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 193 матчі в НХЛ, включаючи 13 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»